G steht für:

 G bzw. g, Buchstabe im lateinischen Alphabet

als Abkürzung:
 Aktion G, Tarnname für eine Zwangsumsiedlungsaktion in der DDR
 BVG-Baureihe G, Bezeichnung für eine Baureihe der Berliner U-Bahn
 Mercedes-Benz G-Klasse oder auch G-Modell, seit 1979 produzierter Geländewagen von Mercedes-Benz
 Feld auf der g-Linie, in der Schachnotation
 Gangster, umgangssprachlich ein Mitglied einer kriminellen Gruppe
 wird mitunter als Abkürzung für geistige Behinderung verwendet, z. B. G-Schule = Schule für Geistigbehinderte
 General Audiences - All Ages Admitted, Altersfreigabe der US-amerikanischen Motion Picture Association#Bewertungskategorien für Filme
 Gräfenberg-Zone auch G-Punkt, G-Spot oder G-Zone, Bezeichnung für eine weibliche erogene Zone
 Gruppe G, Begriffe siehe dort
 Gymnasium (Zeitschrift), als eine der Abkürzungen in den Altertumswissenschaften
 steht für die Erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit, ein Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis
 Abkürzung für die Gefahrgutklassen
 die postcode area Glasgow (als einzelner Anfangsbuchstabe einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)

Mathematik:
 den Verallgemeinerten Logarithmus

Physik:
 Zeichen für die G-Parität
 Einheitensymbol der magnetischen Flussdichte, Gauß (Einheit)
 Gewichtskraft
 Konstante für die Newtonsche Gravitationskonstante
 Kurzzeichen für den elektrischen Leitwert
 gebräuchliche Abkürzung für den Schubmodul

Astronomie:
 eine Spektralklasse zur Klassifikation von Sternen

Chemie:
 Zeichen der Gibbs-Energie
 veraltetes Symbol für das vierte Element im Periodensystem Glucinium oder Glucinum (heute Be, Beryllium)
 Abkürzung für Guanin

Biologie:
 Einbuchstabencode für die Aminosäure Glycin
 G-Proteine

Medizin:
 Gauge, Maß für den Außendurchmesser (z. B. von Kanülen), siehe Kanüle#Gauge (G)

Militärwesen:
 Listenabkürzung für den militärischen Dienstgrad Gefreiter

Internationalen Einheitensystem:
 Abkürzung für die Vorsilbe Giga und steht für 109 oder Milliarde, siehe Vorsätze für Maßeinheiten

Informatik:
 G Data CyberDefense AG, weltweit operierendes IT-Unternehmen
 G-Line, netzweiter Bann im Internet Relay Chat
 früher die Abkürzung für Giga und stand für 10243 bzw. 230. Heute verwendet man das Binärpräfix Gibi, kurz Gi
 grafische Programmiersprache von National Instruments, siehe LabVIEW

Kunst:
 G (Zeitschrift), ehemalige Kunst- und Architekturzeitschrift
 G., Roman von John Berger (1972)
 G (Film), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2003

Musik:
 G-Dur, Tonart des Tongeschlechts Dur, die auf dem Grundton g aufbaut
 G-Schlüssel, Notenschlüssel#G-Schlüssel

Finanzen/Volkswirtschaft:
 Staatsausgaben einer Volkswirtschaft
 Geld
 Geldkurs
 Gewinn
 Gourde, Haitianische Währungseinheit
 Groschen, ehemalige österreichische Währungsuntereinheit

Numismatik:
 Baia Mare auf Münzen des Römisch-Deutschen Reichs und von Österreich-Ungarn, von 1766 bis 1851
 Genf von 1799 bis 1805, und 1812 auf schweizerischen Münzen
 Gera von 1620 bis 1622
 Graz von 1761 bis 1763
 Günzburg (Donau) von 1771 bis 1779
 Staatliche Münze Karlsruhe auf deutschen Reichsmünzen seit 1871, und auf Münzen der BRD bis heute
 Glatz auf böhmischen und preußischen Münzen aus der Glatzer Münze
 Poitiers von 1539 bis 1778 auf französischen Münzen
 Stettin auf preußischen Münzen von 1750 bis 1806
 Grohmann, Johann Georg, Münzmeisterzeichen der Münzstätte Dresden
 Münzzeichen für Grimmemstein oder Gotha auf Belagerungsklippen

Kraftfahrzeugkennzeichen:
 international: Gabun
 Belgien: Traktoren
 Deutschland: kreisfreie Stadt Gera
 Großbritannien: Garden of England (Kent und Sussex)
 Irland: County Galway/Gaillimh
 Österreich: Stadt Graz
 Philippinen: Region 7: Central Visayas
 Polen: Woiwodschaft Pommern
 Türkei: Kurzzeitzulassung (bis zu einem Monat, schwarze Schrift auf gelbem Grund)
 (arabisch: ﺝ ) Libanon: Gouvernement Libanonberg

Hinweisschild für Kraftfahrzeuge:
 geräuscharmes Kraftfahrzeug in Deutschland

Luftfahrt:
 Großbritannien als Staatszugehörigkeitszeichen des Luftfahrzeugkennzeichens in der zivilen Luftfahrt
 Grün (green)

G. oder G ist der Name folgender Personen:
 Gina G (* 1970), australische Popsängerin
 Kenny G (* 1956), US-amerikanischer Sopransaxophonist
 Kevin G. (* 1987), Schweizer Neonazi, Sänger der RAC-Band Amok und bei Combat 18 organisiert
 Warren G (* 1970), US-amerikanischer Rapper und Musikproduzent

g steht für:

Mathematik:
 Abkürzung für den geometrischen Begriff Gon
 G-Raum, in der Geometrie einen mit einer stetigen Gruppenwirkung versehener topologischer Raum
 G-Funktion

Physik:
 Einheitensymbol für Gramm
 gyromagnetischer Faktor oder Landé-Faktor, Verhältnis des gemessenen magnetischen Moments zu dem klassisch zu erwartenden magnetischen Moment für Atome und Elementarteilchen
 Formelzeichen für die Fallbeschleunigung
 g-Kraft, Lastvielfaches, das auf einen Körper wirkt

Psychologie:
 g-Faktor oder Allgemeiner Faktor der Intelligenz (auch: Generalfaktor der Intelligenz, nach Charles Spearman)

Musik:
 g-Moll, Tonart des Tongeschlechts Moll, die auf dem Grundton g aufbaut
 französisch gauche (links), Abkürzung für linke Hand
 in der Auflistung von Musikinstrumenten der Buchstabe für Gitarre
 um eine kleine Septime gegenüber dem Kammerton a' höherer Ton und alle Töne, die dazu im oktavigen Abstand stehen, siehe Tonsystem

Netzjargon:
 Grinsen, sowie gg für „großes Grinsen“ oder auch „good game“, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)

Siehe auch:
 G+
 Baureihe G
 G-Wert
 GE
 Gee
 GEH

G

ca:G#Significats de G
fi:G#G-kirjaimen merkityksiä
hu:G#Jelentései
ja:G#G の意味
la:G#Abbreviationes
simple:G#Meanings for G
sl:G#Pomeni
sv:G#Betydelser